Titre original de Mondwest, ou Le Monde de L'Ouest au Québec, un film de science-fiction américain (1973)
 Westworld, développement du principe de ce film en série télévisée (2016)
 Westworld, les musiques originales de la série télévisée.